Termenul „crater” se poate referi la:

Crater, vas mare, cu gura largă și două mânere, folosit în antichitate la ospețe pentru a amesteca vinul cu apa;

Forme de relief asemănătoare de pe suprafața Pământului sau a unor corpuri cerești solide mari, de origine diferită:
Crater de impact, rezultat în urma coliziunii cu un obiect exterior;
Crater vulcanic, format prin activitate vulcanică (vezi și calderă);
Crater de subsidență, format prin surparea subsolului ca urmare a unor cauze naturale sau artificiale;
Crater de explozie, format ca urmare a unei explozii de suprafață sau din apropierea (deasupra sau dedesubtul) acesteia;
Pit crater, formă de prăbușire pe flancurile unor vulcani sau în apropierea acestora.

Nume proprii din domeniul astronomiei și geografiei:
Crater, denumirea științifică, în limba latină, a constelației Cupa din emisfera australă;
Crater, localitate din Yemen;
Crater-Lake, lac vulcanic și parc național din statul Oregon, Statele Unite ale Americii.